Курилівська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район
 Курилівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Курилівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район